Мурахи:
 Мурахи (Formicidae) — родини суспільних комах, крім того, складова частина в назвах нижчих таксонів цієї родини;
 Мурахи () — перша книга трилогії французького письменника Бернарда Вербера «Мурахи»;

Див. також 
 Мураха — радянський триколісний вантажний моторолер.